Пётр У Аньбан ( 武安邦伯鐸, 1860, Тайюань, Китай — 9 июля 1900, Тайюань, Китай) — святой Римско-Католической Церкви, член третьего францисканского ордена, мученик.

Биография 

Пётр У Аньбан родился в 1860 году в католической семье. Служил в католическом соборе Тайюаня катехизатором. 28 июня 1900 года во время Ихэтуаньского восстания епископ послал его в деревню Чангоу. По дороге Петра У Аньбана арестовали повстанцы и отобрали у него деньги. Боксёры также заставляли Петра У Аньбана отказаться от христианской веры, подвергая его избиению. Через некоторое время они смягчили свой гнев, потребовав от Петра У Аньбана дать обещание не служить иностранцам. Пётр У Аньбан дал обещание и был ими освобождён.

Пётр У Аньбан был арестован по приказу губернатора провинции Шаньси Юй Сяня вместе с двумя епископами Франциском Фоголлой и Элиасом Факкини, семью монахинями, семью семинаристами и 10 мирянами и казнён 9 июля 1900 года. Всего в тот день было казнено 26 христиан.

Прославление 

Пётр У Аньбан был беатифицирован 24 ноября 1946 года Римским Папой Пием XII и канонизирован 1 октября 2000 года Римским Папой Иоанном Павлом II вместе с группой 120 китайских мучеников.

День памяти в Католической Церкви — 9 июля.

Источник 

 George G. Christian OP, Augustine Zhao Rong and Companions, Martyrs of China, 2005, стр. 36 

Католические святые
Святые Китая
120 китайских мучеников
Христианские святые XIX века
Беатифицированные Пием XII 
Казнённые в 1900 году